Osoby o tym nazwisku:
 Attila Ungvári – węgierski judoka, olimpijczyk
 István Ungvári – węgierski bokser
 Miklós Ungvári – węgierski judoka